Synclidopus är ett släkte av fiskar. Synclidopus ingår i familjen tungefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tungefiskar
Synclidopus